Храбростин — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Храбростин, Михаил Николаевич (1852—1915) — судовой врач крейсера «Варяг», георгиевский кавалер.